König-Albert-Museen (nach König Albert von Sachsen) entstanden in mehreren Städten:

 König-Albert-Museum (Chemnitz), heute Sitz der Kunstsammlungen Chemnitz
 König-Albert-Museum in Zwickau, siehe Kunstsammlungen Zwickau

Siehe auch:
 Albert-König-Museum im lüneburgischen Unterlüß